Fijne golfbandmot
 Lichte golfbandmot